Lee Thompson può riferirsi a:
Lee Thompson – sassofonista britannico
Lee Thompson – velocista britannico